Marco Capaul, né le  à Coire en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur. Il est le frère de Sandro Capaul, qui a aussi été joueur de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991 || HC Coire || LNB
|| 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1991-1992 || HC Coire || LNA
|| 29 || 1 || 1 || 2 || 16 || 8 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 1992-1993 || HC Coire || LNA
|| 33 || 1 || 2 || 3 || 42 || 8 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
| 1993-1994 || HC Coire || LNB
|| 36 || 12 || 20 || 32 || 147 || 8 || 1 || 3 || 4 || 10
|-
| 1994-1995 || HC Lugano || LNA
|| 31 || 0 || 2 || 2 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1995-1996 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 29 || 4 || 8 || 12 || 40 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1996-1997 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 43 || 4 || 5 || 9 || 80 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1997-1998 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 39 || 3 || 8 || 11 || 56 || 7 || 0 || 3 || 3 || 14
|-
| 1998-1999 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 44 || 4 || 11 || 15 || 56 || 5 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 1999-2000 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 45 || 3 || 9 || 12 || 56 || 11 || 3 || 4 || 7 || 20
|-
| 2000-2001 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 33 || 2 || 8 || 10 || 40 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2001-2002 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 44 || 5 || 9 || 14 || 125 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2002-2003 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 44 || 5 || 5 || 10 || 63 || 7 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2003-2004 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 38 || 1 || 12 || 13 || 69 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 42 || 0 || 3 || 3 || 56 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2005-2006 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 30 || 3 || 2 || 5 || 67 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || HC Coire || LNB
|| 23 || 1 || 5 || 6 || 110 || - || - || - || - || -

|524||36||84||121||776||70||5||16||21||82

|63||13||25||38||261||17||1||3||4||10

Références 

Naissance en décembre 1972
Naissance à Coire
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif grison
Joueur du HC Coire
Joueur du HC Lugano
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Défenseur de hockey sur glace